Il singolare  del Claro Open Colombia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

È stata la prima edizione del torneo e Ivo Karlović ha sconfitto in finale Alejandro Falla per 6-3, 7-64.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Janko Tipsarević (quarti di finale)
 Kevin Anderson (semifinale)
 Igor Sijsling (secondo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Adrian Mannarino (quarti di finale)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)
  Aljaž Bedene (primo turno)
  Xavier Malisse (primo turno)

Wild card 

  Nicolás Barrientos (primo turno)
  Carlos Salamanca (primo turno)

<li>  Eduardo Struvay (primo turno)

Qualificati 

  Víctor Estrella (secondo turno)
  Emilio Gómez (secondo turno)

  Chris Guccione (secondo turno)
<li>  Juan Ignacio Londero (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Claro Open Colombia 2013
ATP World Tour 2013